King’s Cross – dzielnica Londynu, na terenie gmin Camden i Islington
 King’s Cross Station – stacja kolejowa w Londynie
 King’s Cross St. Pancras – stacja metra w Londynie
 Kings Cross – dzielnica Sydney

Zobacz też 
 King Cross